Первый дивизион 1987 () — 76-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 21 мая 1987 года и закончился 12 сентября 1987 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1987
Исландия
1987 год в Исландии